Az Úrvalsdeild 1930-as szezonja volt a bajnokság tizenkilencedik szezonja. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1930
izlandi 1